Последний ужин — особая еда для приговорённого к смертной казни в некоторых странах. Также может означать:

 «Последний ужин» — фильм 1995 года режиссёра Стэйси Тайтла
 «Последний ужин» — фильм 2012 года режиссёра Лу Чуаня